Смородский:
 Смородский, Андрей Александрович (1888—1954) — советский, ранее российский шахматист, мастер (1913—1935).
 Смородский, Павел Андреевич (1856 — после 1917) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.